Розен — фамилия.

Известные носители 
 
 Розен, Алексей Александрович (1812—1867) — барон, участник Кавказских войн, генерал-майор.
 
 Розен, Анна Васильевна (1797—1883) — жена декабриста барона Андрея Евгеньевича фон Розена, последовавшая за ним в Сибирь.
 Розен, Вальтер Вольдемарович фон (1844—1922) — известный русский натуралист, фенолог, ботаник, садовод, знаток флоры Тульской губернии конца XIX — начала XX столетий, краевед, филокартист, статский советник.
 
 
 Розен, Ганс Фридрихович (1870—1945) — член III Государственной думы, член Государственного совета.
 Розен, Георг (1820—1891) — немецкий востоковед и дипломат.
 Розен, Георг Густав фон (1651—1737) — лифляндский барон, российский генерал-лейтенант.
 Розен, Георг Иоганн Отто (1843—1923) — шведский живописец.
 Розен, Гиацинт (1897—1867) — бельгийский борец вольного стиля.
 Розен, Григорий Владимирович (1782—1841) — русский военачальник, генерал от инфантерии (1826).
 Розен, Густав Фридрих (1688—1769) — шведский генерал, генерал-губернатор Финляндии (1747).
 Розен, Джеффри Адам (род. 1958) — американский юрист и политик.
 Розен, Евгений Андреевич (1826—1895) — мемуарист, штабс-ротмистр лейб-гвардии уланского полка.
 Розен, Егор Фёдорович (1800—1860) — русский писатель и поэт, драматург, критик.
 Розен, Ёлка (1868—1935) — французская художница и писательница.
 
 Розен, Иосиф Борисович (1877—1949) — американский агроном, руководитель Агро-Джойнта.
 Розен, Карл Густав (1655—1722) — шведский генерал.
 Розен, Карл Густав фон (1909—1977) — шведский лётчик, «пионер шведской авиации».
 
 Розен, Леон (1869—1942) — французский и американский шахматист.
 Розен, Майкл (род. 1946) — британский диктор, детский писатель и детский поэт.
 Розен, Макс (1900—1956) — американский скрипач.
 
 Розен, Мэрион (1914—2012) — физиотерапевт, основоположник школы розен-метода.
 Розен, Натан (1909—1995) — американский и израильский физик-теоретик.
 Розен, Натаниэль (род. 1948) — американский виолончелист.
 Розен, Олег Маркович (1932—2018) — советский и российский геолог-тектонист.
 
 Розен, Пинхас (1887—1978) — первый министр юстиции Израиля, депутат кнессета с первого по шестой созыв.
 Розен, Пётр Карлович (1801—1868) — барон, вице-адмирал.
 Розен, Пётр Фёдорович (1779—1831) — барон, действительный статский советник, председатель областного правления Кавказской области.
 Розен, Прасковья Григорьевна (в монашестве Митрофания; 1825—1899) — баронесса, деятель РПЦ.
 
 Розен, Соломон Германович (1920—1992) — советский кинокритик и сценарист.
 Розен, Сэмюэл (1897—1981) — американский врач-оториноларинголог, отохирург.
 Розен, Фил (1888—1951) — американский кинорежиссёр и кинооператор.
 
 
 Розен, Хэролд (1926—2017) — американский учёный и инженер.
 Розен, Шервин (1938—2001) — американский экономист.
 Розен, Шломо (1905—1985) — политик и общественный деятель Израиля.
 Розен, Эльза Марианна фон (1927—2014) — шведская артистка балета.
 Розен, Эммануил Матвеевич (?—?) — русский архитектор.
 Розен, Юлий Евгеньевич (1810—1894) — барон, генерал-лейтенант, участник многих войн эпохи Николая I.
 Розен, Юлиус (1833—1892) — немецкий писатель, драматург.

Составные фамилии 
 Розен-Розенштейн, Николай (1706—1772) — шведский врач.
 Розен-Санин, Михаил Николаевич (1877—1956) — российский и советский театральный актёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Прочее 
 Розен — район (фрегезия) в Португалии.
 Розены — баронские роды.
 Розен-метод — один из методов телесно-ориентированной психотерапии, сочетающий вербальный контакт и работу с хронически напряженными мышцами тела.

См. также 
 Роузен
 Росен
 Розенцвейг
 Розенберг
 Розенштейн
 Розенталь

Примечания